Сют — муніципалітет у Франції;
 Станція юних техніків (СЮТ) — науково-технічні позашкільні навчальні заклади:
 Носівська СЮТ;
 Сокальська СЮТ.